Leptosuchomorpha  — клада фитозавров. Это таксон выделен на основе кладистического анализа, определяемый как последний общий предок Leptosuchus studeri и Pseudopalatus pristinus. Характеризуются длинными и умеренно длинными задними отростками чешуйчатой кости. Высота предчелюстной кости больше, чем ширина. Встречаются в отложениях верхнего триаса.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма из Stocker (2012):

Примечания 

Фитозавры
Пресмыкающиеся триасового периода